NZR-Klasse K steht für folgende Lokomotiven der Neuseeländischen Staatlichen Eisenbahngesellschaft:

* NZR-Klasse K (1877), Schlepptender-Dampflokomotive der Achsfolge 1'B1', Betriebsaufnahme 1877
 NZR-Klasse K (1932), Dampflokomotive der Achsfolge 2'D2', Betriebsaufnahme 1932